Санта-Силия () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Хасетания. Занимает площадь 28,1 км². Население — 209 человек (на 2010 год). Расстояние — 92 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Artículo en la GEA
 Ficha de la población
 dphuesca.es

Муниципалитеты Уэски